Prva češka nogometna liga 2005./06. ili Gambrinus liga 2005./06. bila je 13. izdanje Prve češke nogometne lige. Započela je 7. srpnja 2005., a završila 13. svibnja 2006.

Naslov prvaka je po drugi put osvojio FC Slovan Liberec. Najbolji strijelac lige bio je slovački nogometaš Milan Ivana.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon odigranih 30 kola.

Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama